Le mot harmonium peut désigner :

En musique 
 l'harmonium, un instrument de musique ;
 Harmonium, un groupe musical québécois ;
 Harmonium, le premier album de ce groupe, paru en 1974 ;
 Harmonium, la première chanson du disque éponyme ;
 Harmonium, une mini-série biographique sur ce groupe québécois, diffusée à la télévision en 2003 ;
 Harmonium, un album de Vanessa Carlton, paru en 2004 ;

Au cinéma 
 Harmonium (Fuchi ni tatsu), un film franco-japonais de Kōji Fukada, sorti en 2016.
Homonymie de titre